Гидроксид-нитрат свинца(II) — неорганическое соединение,
осно́вная соль свинца и азотной кислоты
с формулой Pb(OH)NO,
бесцветные кристаллы,
растворяется в воде.

Получение 
 Кипячение разбавленного водного раствора нитрата свинца(II) (гидролиз):

 Осаждение раствором аммиака раствора нитрата свинца(II):

 соединение плохо растворяется в избытке раствора аммиака.

Физические свойства 
Гидроксид-нитрат свинца(II) образует бесцветные (белые) кристаллы.

Растворяется в воде.

Сообщается о существовании гидроксида-нитрата свинца(II) состава Pb(OH)NO .

Примечания

Литература 
 

Соединения свинца
свинца
свинца